Izumo – città giapponese
Izumo – antica provincia del Giappone
Izumo Kamizuki – personaggio del manga Naruto
Santuario di Izumo – santuario shintoista presso Izumo

Pagine correlate
Classe Izumo